Cette page recense les Musées du cochon dans le monde.

En France 
 Le Musée vivant du cochon   à Chambonas (Ardèche) 
 U Mondu di u Porcu à Cozzano

En Allemagne 
 Le Musée allemand du cochon à Ruhlsdorf (Teltow) dans le Brandebourg
 Le musée du cochon à Stuttgart
 Le musée du cochon à Horstmar en cours de réalisation, Arrondissement de Steinfurt en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

En Espagne 
 Centro de Interpretación Cerdo Ibérico à Higuera la Real, Province de Badajoz

En Italie 
 Le musée du cochon à Carpineto Sinello dans les Abruzzes

Liens externes
  Le Musée vivant du cochon à Chambonas
 U Mondu di u Porcu à Cozzano
 Le musée du cochon à Stuttgart

Références 

Cochon